El término Gregorio de la Fuente (también, Goyo de la Fuente) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Gregorio de la Fuente (1910-1999), un pintor y muralista chileno;
 a Gregorio de la Fuente, "Zamoruca" (1931-2011), un futbolista español;
 a Gregorio de la Fuente (1953-2006), un sindicalista agrario español